Il gruppo dell'aubertite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'aubertite 
 Aubertite
 Magnesioaubertite
 Svyazhinite
 Wilcoxite

Note 

Aubertite